Итати Канторал (; Мексико Сити, 13. мај 1975) је мексичка глумица. Најпознатија је по улози негативке Сораје Монтенегро у Телевисиној теленовели -{María la del barrio}- (1995).

Телевизијске улоге

Издвојене награде

-{Premios TVyNovelas}-

-{Premios People en Español}-

-{Premios Festival y Mercado de TV-Ficción Internacional}-

-{Premios de la Agrupación de Periodistas Teatrales (APT)}-

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1975.
Мексичке глумице